Merobruchus är ett släkte av skalbaggar. Merobruchus ingår i familjen bladbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladbaggar
Merobruchus